Samuel Falkland wurde von folgenden Personen als Pseudonym verwendet:

 Herman Heijermans Sr. (1824–1910), niederländischer Journalist
 Herman Heijermans (1864–1924), niederländischer Schriftsteller, Journalist und Intendant